

Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice 

Istorie antică
Liste de cultură
Cele șapte minuni ale lumii